Василий (Данилов):
 Василий (Данилов) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Котласский и Вельский.
 Василий (Данилов) (род. 1978) — епископ Русской православной церкви, епископ Касимовский и Сасовский.